Loxosceles aphrasta est une espèce d'araignées aranéomorphes de la famille des Sicariidae.

Distribution 
Cette espèce est endémique du Hunan en Chine.

Publication originale 
 Wang, 1994 : Two new species of spiders of the genus Loxosceles from China. Journal of Hebei Normal University, Natural Science Edition, , (Suppl.), .

Liens externes

Notes et références 

Sicariidae
Espèce d'araignées (nom scientifique)
Faune endémique du Hunan